Oscillator (elektronica), een schakeling die een periodiek elektrisch signaal opwekt
Oscillator (mechanica), een apparaat of mechanisch onderdeel dat mechanische trillingen opwekt